Hexenylacetat ist der Name von mehreren isomeren Verbindungen aus der Gruppe der Carbonsäureester:

 Essigsäurehex-2-enylester (2-Hexenylacetat)
 Essigsäurehex-3-enylester (3-Hexenylacetat)
 ...